Dubbele binding (scheikunde) 
 Dubbele binding (communicatie)